Le Petit Parisien, un journal quotidien français publié du  au  ;
 Le Parisien, un journal quotidien régional français fondé en 1944 ;
 Le Parisien du village, téléfilm français réalisé par Philippe Venault et diffusé sur France 3 en 2001 ;
 Les Parisiens, un film réalisé par Claude Lelouch, sorti sur les écrans le  ;
 Le Parisien Magazine, un supplément hebdomadaire vendu le vendredi avec le journal Le Parisien.